The Massacre () — второй студийный альбом американского рэпера 50 Cent, выпущенный 3 марта 2005 года на лейблах Shady Records и Aftermath Entertainment под дистрибуцией Interscope Records в США. Альбом был выпущен на 5 дней раньше до предполагаемой даты релиза из-за утечки в интернет. Дебютировал на первом месте в Billboard 200, продав около 1,55 млн копий в первую неделю. После выхода альбом получил в целом положительные оценки от большинства музыкальных критиков. Номинировался на премию «Грэмми» как «Лучший рэп-альбом», но в итоге на 48-й премии «Грэмми» проиграл альбому Канье Уэста Late Registration. Также альбом был номинирован на премию American Music Awards 2005, где одержал победу в категории «Лучший рэп/хип-хоп-альбом».

Выпуск 
6 сентября 2005 года было выпущено DVD-издание с клипами на каждую песню из альбома. Перевыпуск также включал трейлер фильма «Разбогатей или сдохни», но не содержал ремикс на песню Hate It or Love It совместно с G-Unit и Game из-за начавшейся вражды между Кёртисом и Джейсоном Тейлором. Вместо этого трека издание содержало клип на песню Outta Control, записанный совместно с Mobb Deep, которая впоследствии появится на альбоме Blood Money. Этот диск помог повторно подняться альбому на позицию № 2 в США.

Пластинка также была выпущена в цензурной версии из-за того, альбом содержит сцены насилия и пропаганды наркотиков. Цензуре подвергся и предыдущий альбом 50 Cent — Get Rich or Die Tryin’.

Коммерческий успех 
Альбом был продан в количестве 1,55 млн копий за первую неделю после выпуска, что сделало это шестым в списке самых быстропродающихся альбомов того времени, как SoundScan начал отслеживать данные о сбыте в 1991 году. Среди хип-хоп-альбомов пластинка уступает только альбому The Marshall Mathers LP, который выпустил Eminem в 2000 году. Этот альбом был продан в размере более чем 1,79 копии за первую неделю продаж. The Massacre получил двойную платину от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний меньше, чем через месяц, и стал вторым альбомом по объёму продаж в США в 2005 году с цифрой в 4,85 миллионов копий, уступив только альбому Мэрайи Кэри The Emancipation of Mimi. В Германии альбом является самым продаваемым из всех работ 50 Cent с цифрой в более чем 200 000 проданных копий. Альбом также попал на 37 место в списке лучших альбомом десятилетия 2000—2009 по версии журнала Billboard. 24 февраля 2020 года альбом получил 6-кратную платину от RIAA.

Отзывы критиков 
После выпуска альбом получил положительные обзоры от большинства музыкальных критиков, получив совокупную оценку 66/100 от Metacritic. Журнал Vibe дал «Резне» 3 балла из 5. Альбом номинировался на премию «Грэмми» в 2006 году как «Лучший рэп-альбом», в итоге проиграв альбому Канье Уэста Late Registration. Также стал десятым альбомом года по версии журнала Rolling Stone.

Список композиций 
Все песни написаны в соавторстве с 50 Cent.

 Список композиций, семплы которых были использованы
 «Intro» содержит элементы из «What Up Gangsta» в исполнении 50 Cent.
 «I’m Supposed to Die Tonight» содержит вокальные семплы Spectrasonics' «Vocal Planet».
 «Gatman and Robbin'» содержит воспроизвести элементы из «Batman Theme».
 «Candy Shop» содержится пример «Love Break» в исполнении The Salsoul Orchestra (нет в титрах).
 «Ski Mask Way» содержит элементы из «What Am I Waiting For» в исполнении The O'Jays и другие элементы из «Cell Therapy» в исполнении Goodie Mob.
 «A Baltimore Love Thing» содержит элементы из «I’ll Be Waiting There For You» в исполнении The Dells.
 «God Gave Me Style» содержит элементы из «Each Day I Cry A Little» в исполнении Eddie Kendricks.
 «I Don’t Need 'Em» содержит элементы из «Nobody Knows» в исполнении S.C.L.C..

 Дополнительные примечания
 DVD включает видеоклип на каждую песню, плюс два трейлера: к игре «50 Cent: Bulletproof» и фильму «Разбогатей или умри».
 Ремикс песни «Hate It or Love It» удалён из DVD-издания перевыпуска из-за вражды между 50 Cent и Game.
 «Outta Control» заменён ремиксом с Mobb Deep, который служат четвёртым синглом в повторно выпущенном издании.

Позиции в чартах

Примечания 

50 Cent
Альбомы 50 Cent
Альбомы Shady Records
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом